Trevithick ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Francis Trevithick (1845–1913), britischer Ingenieur
 Richard Trevithick (1771–1833), britischer Erfinder, Ingenieur und Maschinenbauer